

Geografia

Svizzera 
 Zuzwil – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Zuzwil – comune nel distretto di Wil (Canton San Gallo)